Pascual Pacheco puede hacer referencia a:
Pascual Pacheco, deportista ecuatoriano.
Pascual Pacheco, político peruano.